Ismay può riferirsi a:
Hastings Lionel Ismay – generale e politico britannico
Ismay – città statunitense nel Montana
Joseph Bruce Ismay – imprenditore britannico
Thomas Henry Ismay – imprenditore britannico